Die Bezeichnung skalenfrei bezieht sich entweder auf
 Skaleninvarianz von Systemen oder, im Speziellen, auf
 skalenfreie Netze